Phantom Manor
Haunted Mansion (attractie)
The Haunted Mansion (film)
Spookhuis